БСВ — многозначная аббревиатура:

 БСВ — Балтийская система высот
 БСВ — Братский союз военнопленных
 БСВ — регион, включающий «Ближний и Средний Восток»
 БСВ — норвежский футбольный клуб
 БСВ — базовая станция времени, электронное устройство, используемое в электронных системах управления технологическими процессами

См. также 
 БСВВ